Hugo Sánchez Guerrero – ex calciatore messicano
 Richard Rafael Sánchez Guerrero – calciatore paraguaiano